Als Vertrag von Nymphenburg bezeichnet man folgende Abkommen:

 Vertrag von Nymphenburg (1741) – Vertrag vom 28. Mai 1741 zwischen Bayern und Spanien
 Vertrag von Nymphenburg (1766) – Vertrag vom 5. September 1766 zwischen Bayern, Kurpfalz und Zweibrücken